België:
Berlaar-Heikant, een gehucht in de Belgische gemeente Berlaar
Heikant (Essen), een wijk in de Belgische gemeente Essen
Heikant (Rotselaar), een gehucht in de Belgische gemeente Rotselaar
Heikant (Stekene), een wijk in de Belgische gemeente Stekene
Heikant (Zandhoven), een gehucht in de Belgische gemeente Zandhoven
Heikant (Zele), een gehucht in de Belgische gemeente Zele

Nederland:
Heikant (Alphen-Chaam), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Alphen-Chaam
Heikant (Baarle), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Baarle-Nassau
Heikant (Berkel-Enschot), een buurtschap ten noordoosten van de Noord-Brabantse gemeente Tilburg
Heikant (Bladel), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Bladel
Heikant (Cranendonck), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Cranendonck
Heikant (Hilvarenbeek), een buurtschap in het zuiden van de Noord-Brabantse gemeente Hilvarenbeek
Heikant (Laarbeek), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Laarbeek
Heikant (Maashorst), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Maashorst
Heikant (Mook en Middelaar), een buurtschap in de Limburgse gemeente Mook en Middelaar
Heikant (Oisterwijk), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Oisterwijk
Heikant (Oosterhout), een buurtschap
Heikant (Overloon), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk, nabij Overloon
Heikant (Reusel), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Reusel-De Mierden
Heikant (Sambeek), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk, nabij Sambeek
Heikant (Sint Anthonis), een buurtschapin de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk, nabij Sint Anthonis
Heikant (Someren), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Someren
Heikant (Tilburg), een woonwijk in de Noord-Brabantse gemeente Tilburg
Heikant (Tilburg-West), een buurtschap in het westen van de Noord-Brabantse gemeente Tilburg
Heikant (Ulicoten), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Baarle-Nassau
Heikant (Veldhoven), een woonwijk in de Noord-Brabantse gemeente Veldhoven
Heikant (Waalre), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Waalre
Heikant (Zeeland), een dorpje in de Nederlandse provincie Zeeland

Trivia 
 Heikant is de meest voorkomende plaatsaanduiding in Nederland. Naast het dorp Heikant in de provincie Zeeland zijn er negentien buurtschappen en twee woonwijken die de naam dragen, voornamelijk gelegen in de provincie Noord-Brabant.